Bielitz ist

 der deutsche Name des Stadtteils Bielsko von Bielsko-Biała in Polen
 der deutsche Name des Ortes Bielice in Polen, siehe Bielice (Łambinowice)
 ein ehemaliger deutscher Landkreis, siehe Landkreis Bielitz

Bielitz ist der Familienname folgender Personen:
 Elsa Bielitz (* um 1875; † nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin
 Friedrich Bielitz (1813–1877), deutscher Verwaltungsjurist im Königreich Preußen
 Gustav Bielitz (1801–1858), deutscher Kaufmann und Politiker
 Gustav Alexander Bielitz (1769–1841), deutscher Jurist
 Johann Alexander Bielitz (1735–1783), kursächsischer Kammerkommissionsrat und Justizamtmann
 Johann Christoph Bielitz († 1765), kursächsischer Amtmann des Amtes Liebenwerda sowie Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Maasdorf

Siehe auch:
 Bielitz-Bialaer Sprachinsel, deutsche Sprachinsel innerhalb der polnischsprachigen Gebiete an der Grenze von Österreichisch-Schlesien und Galizien
 Bylica
 Bylice